OSO steht für:
 Odenwaldschule in Ober-Hambach, Heppenheim
 Office of Space Operations der NASA in Washington, D.C.
 Onsala Space Observatory, schwedische Forschungseinrichtung für Radioastronomie
 Orbiting Solar Observatory, Sonnenforschungssatelliten
 Ostsüdost, siehe Himmelsrichtung
 Open Source Officer, leitende Funktion in der quellenoffenen Informationsbeschaffung 

Oso steht für:
 Oso (Ontario), eine Gemeinde in Central Frontenac Township, Ontario, Kanada
 Oso (Washington), eine Gemeinde in Snohomish County, Washington, USA

Oso ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Jiménez del Oso (1941–2005), spanischer Schriftsteller
 Jayna Oso (* 1981), US-amerikanische Pornodarstellerin und Model
 Osorious Oso, guatemaltekischer Künstler

OSO